The Black Mages — японская инструментальная рок-группа, образованная в 2003 году Нобуо Уэмацу, композитором большинства саундтреков в серии игр Final Fantasy. Группа исполняет музыкальные композиции Уэмацу (ремиксы к саундтрэкам, написанных в своё время им для различных частей Final Fantasy) в стиле рок, часто схожие с прогрессивным металлом и исполненные с дополнительным использованием синтезаторов.


История

Состав 

 Цуёси Сэкито (関戸剛) — гитара.
 Митио Окамия (岡宮道生) — гитара.
 Нобуо Уэмацу (植松伸夫) — орган.
 Кэнъитиро Фукуи (福井健一郎) — клавиши.
 Кэйдзи Кавамори (河盛慶次) — бас-гитара.
 Арата Ханюда (羽入田新) — барабаны.

Дискография

Альбомы

The Black Mages

The Black Mages II: The Skies Above

The Black Mages III: Darkness and Starlight

См. также 
 Список игр серии Final Fantasy

Ссылки 
 Новости о группе 
 DERBlog Официальный блог Dog Ear Records 
 Интервью «Один день из жизни Нобуо Уэмацу»  
  Тизер-сайт в поддержку третьего альбома

Примечания 

Группы симфо-рока
Прогрессив-метал-группы Японии
Группы прогрессивного рока
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Рок-группы Японии
Final Fantasy
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2010 году
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Хард-рок-группы Японии
Секстеты